Sergiusz II – papież 844 – 847
 Sergiusz II – patriarcha Konstantynopola 999 – 1019